Onderdistrict in Indonesië
 Sruweng (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java 
Plaats in Indonesië
 Sruweng (Sruweng), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java